Strjama kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Strjama (vattendrag), Plovdiv, 
 Strjama (distrikt), Plovdiv, Obsjtina Rakovski, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar